Zabljak kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Žabljak (ort), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Montenegro 

 Žabljak (kommunhuvudort), Opština Žabljak, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar